Termin ELO ima više značenja.

 Dugolančana 3-oksoacil-KoA sintaza, enzim
 -{Electric Light Orchestra}-, muzička grupa